West Chester (Iowa)
West Chester (Pensilvânia)
Olde West Chester

Desambiguações de topônimos